Io ti troverò (Reason of Insanity) – romanzo di Shane Stevens
Io ti troverò (Niños robados) – miniserie televisiva spagnola del 2013
Io ti troverò (Come and Find Me) – film del 2016 diretto da Zack Whedon